Bauhaus kan syfta på

 Bauhaus – en tysk skola för konsthantverk, formgivning och arkitektur
 Bauhaus-Archiv – ett museum om Bauhaus i Berlin
 Bauhaus (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp bildad 1978 i Northampton
 Bauhaus (butikskedja) – en tysk byggvarukedja som numera har butiker även utanför Tyskland
 Bauhaus – en tyskinspirerad megakorporation inom speluniversumet Mutant Chronicles
 8502 Bauhaus − en asteroid i huvudbältet